Transponering eller transposition kan henvise til:
 Transponering (matematik) – en matematisk operation på matricer.
 Transponering (musik) – ændring af tonehøjde i et stykke musik for at tilpasse stykket til instrumenterne
 Transposition (matematik) – en slags permutation
 Transposition (genetik) – en type kromosomoverførsel